Turnieje piłki ręcznej na XII Igrzyskach Panamerykańskich odbyły się w dniach 15–25 marca 1995 roku w Mar del Plata.

Był to trzeci turniej męski i drugi żeński w historii tej imprezy. Służyły one jednocześnie jako kwalifikacje do IO 1996.

Zwyciężając w zawodach bezpośrednio do olimpijskiego turnieju awansowali Kubańczycy i reprezentacja USA. Podobnie jak cztery lata wcześniej po rezygnacji Kubańczyków przysługujące Ameryce miejsce otrzymali Brazylijczycy.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka ręczna na igrzyskach panamerykańskich
1995 w piłce ręcznej
Igrzyska Panamerykańskie 1995
Piłka ręczna w Argentynie